Piekiełko bezeichnet Stadtteile und Orte in Polen:
 Piekiełko, ein Stadtteil von Chodecz
 Piekiełko, ein Stadtteil von Grybów
 Piekiełko, ein Stadtteil von Krakau
 Piekiełko, ein Stadtteil von Mława, Powiat Mławski, Woiwodschaft Masowien
 Piekiełko, ein Stadtteil von Rypin
 Piekiełko, ein Stadtteil von Warschau

 Piekiełko, Dorf im Powiat Limanowski der Woiwodschaft Kleinpolen; siehe Gmina Tymbark
 Piekiełko, Dorf im Powiat Grójecki der Woiwodschaft Masowien; siehe Gmina Grójec
 Piekiełko, Dorf im Powiat Wejherowski der Woiwodschaft Pommern; siehe Wejherowo (Landgemeinde)

Piekiełko bezeichnet einen Berg in Polen:
 Piekiełko (Berg), ein Berg der Mittleren Pieninen,